Tátrai Vilmos (1912–1999) hegedűművész
 Tátrai Vilmos (1946–) művészettörténész, muzeológus